Sécession est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

 La sécession, un acte politique consistant à se séparer d'un État.

Dans le domaine des arts plastiques, il s'agit d'une rupture avec l'académisme, phénomène qui surgit entre la fin du XIX et le début du XX siècles :
 La Sécession de Munich (Münchener Secession), une association artistique fondée en 1892.
 La Sécession viennoise (Sezessionsstil, Wiener Secession), une association artistique fondée en 1897.
 La Sécession hongroise, association artistique fondée dans la lignée de la précédente.
 La Sécession houtsoule, mouvement architectural de Galicie, dans la lignée de la Sécession de Vienne associée à l'architecture populaire houtsoule.
 La Sécession berlinoise (Berliner Secession), une association artistique allemande fondée par des artistes berlinois en 1898.
 La Sécession dresdoise, association d'artiste fondée en 1919 à Dresde.

Voir aussi 

Guerre de Sécession